Sudety – łańcuch górski na pograniczu Polski, Czech i Niemiec
 Sudety – popularnonaukowy miesięcznik poświęcony tematyce sudeckiej
 Sudety – polski odbiornik radiowy